Влаштица (Гњилане)
 Влаштица (планина)
 Операција Влаштица